The Star-Spangled Banner, az Amerikai Egyesült Államok himnusza
The Star-Spangled Banner (Whitney Houston-dal)